

Film en televisie 
 Do Not Disturb (1965), een Amerikaanse romantische komediefilm met Doris Day en Rod Taylor
 Do Not Disturb (1999), een Nederlandse komische actie-thriller, geregisseerd door Dick Maas
 Do Not Disturb (2010), een Amerikaanse horror-thriller, in 2010 uitgebracht als New Terminal Hotel
 Do Not Disturb (2012), een Franse komediefilm, geregisseerd door Yvan Attal
 Do Not Disturb (televisieserie), een kortlopende Amerikaanse sitcomserie uit 2008

Muziek 
 Do Not Disturb (Bananarama), een nummer uit 1985 van de Britse meidenband Bananarama
 Do Not Disturb (Joanne Accom), een album uit 2001 van de Australische zangeres Joanne Accom
 Do Not Disturb (Van der Graaf Generator), een album uit 2016 van de Britse progressieverockband Van der Graaf Generator
 Do Not Disturb (Drake), een nummer uit 2017 van de Canadese rapper Drake